Клама́р () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент О-де-Сен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 9 км на південний захід від Парижа, 12 км на південний схід від Нантера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 21731 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 52890,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Дані Робен (1927—1995) — французька кіноакторка
 Олів'є Вердон (*1995) — бенінський футболіст, захисник, фланговий півзахисник.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Кламар 
 [ Розташування муніципалітету Кламар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту О-де-Сен

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту О-де-Сен